XXIV Чемпионат Польши по бразильским шашкам среди мужчин 2014 прошёл с 17 по 21 сентября по швейцарской системе в 8 туров. В турнире приняли участие 10 спортсменов и 2 спортсменки, из них 1 международный мастер и 1 мастер ФМЖД.

Результаты

Ссылки 
 Результаты чемпионата на сайте ChessArbiterPro

Чемпионаты Польши по бразильским шашкам
Спорт в Польше в 2014 году
2014 год в шашках
Сентябрь 2014 года